«Ça plane pour moi» () és una cançó en francès de 1977 del cantant belga Plastic Bertrand. Malgrat portar el crèdit Plastic Bertrand, el productor del disc Lou Deprijck afirma haver fet la veu de la cançó, encara que Bertrand ho nega. La cançó fou composta per Yvan Lacomblez. «Jet Boy, Jet Girl», fou una adaptació gravada al novembre de 1977 per Elton Motello, amb la mateixa pista de fons. La cançó ha tingut versions de diversos artistes, encara que l'enregistrament original de Plastic Bertrand fou la més reeixida, arribant al número 8 al Regne Unit durant l'estiu de 1978. Encara que majoritàriament se la reconeix com una cançó de punk rock, també ha estat descrita com de punk de paròdia i com a new wave.

Ça plane pour moi és una frase feta en francès que podria ser traduïda com "Tot va bé per a mi/jo" (literalment: "tot llisca bé per a mi/jo").

Traducció

Referències 

Cançons
Obres del 1977
Punk rock
Cançons en francès